Přibyslav může být:

křestní jméno
 Přibyslav (jméno) – článek o jméně
 Přibyslav z Křižanova 
 Přibyslav z Polné

sídlo
 Přibyslav – město v okrese Havlíčkův Brod
 Přibyslav (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Přibyslav (Nová Paka) – část města Nová Paka v okrese Jičín

Související články 
 Přibyslav (zámek)
 Přibyslav (hrad)
 Přibyslav (železniční stanice) 
 Přibyslav zastávka (železniční zastávka)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - místopisné jméno